Plusieurs personnes portent le nom de John Hogan :
 John Hogan (1800 † 1858), sculpteur irlandais ;
 John Hogan, rugbyman néo-zélandais.